Golden Retriever
 Labrador Retriever
 Nova Scotia Duck Tolling Retriever
 Flat Coated Retriever
 Curly Coated Retriever
 Chesapeake Bay Retriever